La nona edizione del torneo di calcio ai Giochi panamericani si è svolta a Caracas, in Venezuela, dal 15 al 27 agosto 1983. Le Nazionali partecipanti sono dieci, cinque affiliate alla CONMEBOL e cinque alla CONCACAF. A vincere la competizione fu l'Uruguay.

Incontri

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo finale

Podio

Collegamenti esterni

IX Giochi panamericani
9